Глинно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глинно — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Глинно — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Глинно — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.